Isabel de Inglaterra puede referirse a:

 Isabel de Inglaterra (1214-1241), emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico como esposa de Federico II.
 Isabel I de Inglaterra (1533-1603), la última reina de Inglaterra de la dinastía Tudor; o
 Isabel II (n. 1926), actual reina del Reino Unido, por lo tanto, jefa de la iglesia de Inglaterra.